Kornitz bezeichnet

 Chornice, Gemeinde im Okres Svitavy, Tschechien
 Kornice, Ortsteil von Litomyšl, Okres Svitavy, Tschechien
 den deutschen Ortsnamen von Kornice in der Landgemeinde Pietrowice Wielkie, siehe Gemeinde Pietrowice Wielkie

Siehe auch:
 Johann Bjelik von Kornitz (* vor 1434; † nach 1496), mährischer Adliger